John Dominis (1921-2013) : photojournaliste américain;
 Marco Antonio de Dominis (1556-1624) : ecclésiastique et homme de sciences croate.